

Musica 
 Vernia – album di Erick Sermon del 2019

Persone 
 Giovanni Vernia – conduttore radiofonico, regista e dj producer italiano
 Nicoletto Vernia – filosofo, astrologo e medico italiano

Pagine correlate 
 La Vernia
 Vernio
 Vernie